

Patronymie 

 Antonio Pettigrew (1967-2010), athlète américain, spécialiste du 400 m ;
 Brandon Pettigrew (né en 1985), joueur américain de football américain ;
 Charles Pettigrew (1963-2001), chanteur afro-américain ;
 Damian Pettigrew, auteur, scénariste et réalisateur canadien ;
 James Johnston Pettigrew, général confédéré pendant la guerre de Sécession ;
 Pierre Pettigrew (né en 1951), homme politique canadien ;
 Richard F. Pettigrew (1848-1926), homme politique américain ;
 Willie Pettigrew (né en 1953), joueur écossais de football.

Arts 
 Miss Pettigrew et le jour de sa vie est un film américano-britannique.

Patronyme canadien
Patronyme anglais